Villa Unión (La Rioja), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
Villa Unión (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Villa Unión (Coahuila), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Coahuila